Schummer ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Schummer (1930–1980), luxemburgischer Ringer
 Raymond Schummer (1937–2009), luxemburgischer Ringer und Sportfunktionär
 Uwe Schummer (* 1957), deutscher Politiker

Siehe auch:
 Schumer
 Schümmer